Philippe Auguste – Filip II August
 Philippe Auguste – stacja metra w Paryżu